Герои не умирают:
 Герои не умирают (мемориальный комплекс).
 Герои не умирают (фильм).